Olano puede referirse a:
 Olano, apellido vasco.
 Olano, concejo español del municipio de Cigoitia, Álava.
 Olano, casería española del municipio de Abalcisqueta, Guipúzcoa.
 Olano, localidad cubana del municipio de Unión de Reyes, Matanzas.
 Olano, localidad italiana de la comuna de Mallare, Savona.
 Gorronz-Olano, concejo español del municipio de Ulzama, Navarra.